Бору́ссія — латинська назва Пруссії.

Назва спортивних клубів Німеччини:

 «Боруссія» — футбольний клуб з Дортмунда.
 «Боруссія» — футбольний клуб з Менхенгладбаха.
 «Боруссія» — футбольний клуб з Нойнкірхена.
 «Боруссія» — футбольний клуб з Фульди.
 «Теніс-Боруссія» — футбольний клуб з Берліна.